Ви́харев — русская фамилия. Известные носители:
 Вихарев, Андрей Анатольевич (род. 1962) — российский политик
 Вихарев, Алексей Васильевич (1912—1952) — командир экипажа авиации дальнего действия, Герой Советского Союза.
 Вихарев, Василий Сильвестрович (1875 — не раньше 1918) — депутат Государственной думы I созыва от Вятской губернии.
 Вихарев, Денис Андреевич (род. 1992) — российский хоккеист.
 Вихарев, Николай Павлович (1951—2020) — советский футболист.
 Вихарев, Сергей Геннадьевич (1962—2017) — российский артист балета и балетмейстер.